May kan syfta på:

 May (film) – en amerikansk skräckfilm från 2002
 Maay Maay – minoritetsspråk i Somalia

Personer
 May – variant av kvinniga förnamnet Maj, se Maj (namn) 
 May (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 May (efternamn) – tyskt och engelskt efternamn, samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 
1 May (udde),

Frankrike 
2 May-sur-Orne, departementet Calvados i regionen Normandie, 
3 May-en-Multien, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,

Laos 
4 Muang Mai (distrikt i Laos), Phongsali,

Storbritannien 
5. Isle of May, ö, Skottland, Fife, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar